Tenisový turnaj ATP Open de Moselle 2008 se konal ve dnech 29. září - 5. října v Métách, Francie v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 370 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2008
ATP Tour 2008